TSM steht für:
 Schiffsmaschinist (Technischer Schiffsdienst)
 Tagesstrukturierende Maßnahmen, für Menschen mit Behinderung
 Target Speed Monitoring, eine Überwachungsart des europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS
 Team SoloMid, ein US-amerikanisches E-Sport-Team
 Technisches Sicherheitsmanagement zur Unterstützung des eigenverantwortlichen Handelns der Unternehmen und die gleichzeitige Kompetenzstärkung der technischen Verwaltung
 Teilschnittmaschine, eine Vortriebsmaschine für die Auffahrung von Tunnels und untertägige Strecken im Bergbau
 The Spectrum Monitor, amerikanische Amateurfunkzeitschrift, siehe Spectrum Monitor
 Tischler-Schreiner-Maschinenlehrgang der Holz-Berufsgenossenschaft
 Tivoli Storage Manager, eine Datensicherungssoftware von IBM
 Transaortale subvalvuläre Myektomie, eine Herzoperation
 Truppenschutzmaske, eine Abkürzung aus dem Militärwesen der DDR
 Türk sanat müziği, die Türkische Kunstmusik
 TwinCAT System Manager
 Betriebsstellenkürzel für den Bahnhof Stuttgart-Münster

tSM 
Tonnen Schwermetall als Maßeinheit in der Wiederaufarbeitung bzw. Entsorgung von Abfällen aus der Kerntechnik 

tsm steht für:
 Tonnen-Seemeilen, ein Maß für die Transportleistung
 Türkische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung